Maba (miasto)
 
 
 język maba – język nilo-saharyjski
 język maba – język austronezyjski